Softcard steht für:

 Softcard, ein mobiles Zahlungssystem US-amerikanischer Mobilfunkanbieter
 Apple CP/M, ein Steuerungsprogramm für Mikroprozessoren von Microsoft